Breslauer – niemieckie nazwisko
 osoby noszące nazwisko Breslauer:
 Alfred Breslauer (1866–1954) – niemiecki architekt
 Bernard H. Breslauer (1918–2004) – brytyjski antykwariusz, syn Martina
 Chrystian Breslauer (1802–1882) – polski malarz pejzażysta, nauczyciel malarstwa
 Hans Karl Breslauer (1888–1965) – austriacki aktor
 Kenneth Breslauer – amerykański naukowiec niemieckiego pochodzenia
 Marianne Breslauer (1909–2001) – niemiecka fotografka
 Martin Breslauer (1871–1940) – niemiecki antykwariusz
 Max Breslauer (1869–1929 – niemiecki elektrotechnik
 Rudolf Breslauer (1904–1944) – niemiecki operator filmowy żydowskiego pochodzenia
 Rudolf Breslauer (Edward Wrocławski) (1911–1999) – jeden z pionierów sportu żużlowego w Polsce, kierowca rajdowy